Ebenthal peut faire référence à :
 Ebenthal, un bourg autrichien du district de Gänserndorf, en Basse-Autriche ;
 Ebenthal in Kärnten, un bourg autrichien du district de Klagenfurt Land, en Carinthie.